Slovo Sergeant má několik váznamů: 

 Seržant – Poddůstojnická hodnost, z latinského serviens, „sloužící“.
 MGM-29 Sergeant – Americká balistická raketa krátkého dosahu.
 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – album skupiny The Beatles.